

Geografia
 Piai – frazione di Fregona, in provincia di Treviso
 Monte Piai – rilievo presso Tarzo, in provincia di Treviso
 Capo Piai – punto più meridionale dell'Asia continentale

Persone
 Natasha Piai – calciatrice italiana
 Eduarda Piai – tennista brasiliana